Георгицэ Штефан (, р.17 января 1986) — румынский борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы и Олимпийских игр. Победитель Универсиады.

Биография 
Родился в 1986 году в Бухаресте. В 2008 году принял участие в Олимпийских играх в Пекине, где занял 5-е место. В 2010-2012 годах трижды становился бронзовым призёром чемпионата Европы.

В 2016 году борец Сослан Тигиев, представлявший Узбекистан на ОИ-2008 и ОИ-2012, был лишён олимпийских медалей за употребление допинга. После пересчёта результатов состязаний Георгицэ Штефан был признан бронзовым призёром Олимпиады-2008.

Ссылки 
 
 

Борцы Румынии
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года